Wringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wringin, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Wringin, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar